Айламазя́н — армянская фамилия. Известные носители:

 Айламазян, Альфред Карлович (1936—2003) — доктор технических наук, профессор, основатель Института программных систем РАН.
 Айламазян, Эдуард Карпович (род. 1940) — советский и российский медик, специалист в области акушерства и гинекологии, академик РАМН (1999), академик РАН (2013).